Буасёй () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Вьенна
 Буасёй () — коммуна во Франции, департамент Дордонь